1I steht für:

 den mehrfach vergebenen IATA-Code von:
 Deutsche Rettungsflugwacht
 Netjets Aviation, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Nova Airlines, schwedische Fluggesellschaft
 Sky Trek International Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Sierra Nevada Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft
 1I/ʻOumuamua

1I